Speicherstadt (in tedesco: città dei magazzini) può riferirsi a:

Speicherstadt, la celebre “città dei magazzini” di Amburgo
Speicherstadt, grande complesso di uffici ed altri edifici moderni a Münster (Renania Settentrionale-Vestfalia), situato nel sobborgo di Coerde